Molekulska formula -{C3H3NO2}- se može odnositi na:

 Cijanosirćetna kiselina
 Metil cijanoformat